Gaube steht für

 ein Dachaufbau im geneigten Dach eines Gebäudes, siehe Dachgaube

Gaube ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Gaube (1940–2022), deutscher Iranologe und Hochschullehrer
 Helmut Gaube (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Johann Gaube (* 1932), deutscher Hochschullehrer
 Kathrin Gaube (* 1976), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Wilhelm Gaube († 2012), österreichischer Dokumentarfilmer